Vila Nova de Paiva - município do distrito de Viseu 
 Vila Nova de Paiva (freguesia) - freguesia do município de Vila Nova de Paiva

Desambiguações de topônimos